Фердинанд IV Габсбург
Фердинанд IV (король Кастилії)